Carlos Coronel (Porto Murtinho, Brasil; 12 de diciembre de 1996) es un futbolista brasileño. Juega de guardameta en su equipo actual es el New York Red Bulls de la Major League Soccer.

Carrera

Inicio 
Carlos Coronel nació en Porto Murtinho, Brasil en 1996. El comenzó su carrera con  la organización juvenil de Red Bull Brasil. El hizo su debut con la primera equipa de Red Bull Brasil y apareció en tanto que guardameta suplente en la Copa Paulista regularmente en las temporadas de 2013 y 2014, pero no jugó.

Red Bull Salzburg
En el verano del 2015 firmó con el club austriaco; FC Red Bull Salzburg. Poco después fue cedido al equipo de reserva de Salzburg FC Liefering, quien jugaba en la Liga (Austria). Hizo su debut para Liefering en julio de 2015, cuando comenzó el partido contra SKN St. Pölten en el segundo partido del temporada 2015-16.

En mayo de 2018 hizo su debut para Salzburg en el Bundesliga contra FK Austria Wien. Se ganó un lugar en el equipo titular de FC Liefering durante la temporada 2017-18, cuando jugó en 32 partidas para Liefering.

Philadelphia Union (préstamo)
El 24 de enero de 2019, fue enviado al Philadelphia Union a préstamo de Red Bull Salzburg. Con Philadelphia Coronel jugó en 4 partidos de liga más además de 8 partidos con el equipo afiliado Bethlehem Steel FC, antes de que regresó al Salzburg el julio de 2019.

Regreso a Salzburg
Salzburg sufró un crisis después de que Cican Stankovic lesiona y el guardameta suplente Alexander Walke, también se lesionó tiempos atrás. Coronel hizo su debut en la Liga de Campeones de la UEFA después de ingresar como sustituto por Stankovic el 23 de octubre de 2019, contra SSC Napoli en una derrota 2-3. El 6 de noviembre de 2019, ayudó a Salzburg a un empate 1-1 contra SSC Napoli en la Liga de Campeones de la UEFA, recibiendo elogios por su desempeño en el partido. terminó la temporada 2019-20 por jugar en cinco partidos en la Bundesliga, uno en la ÖFB-Cup y tres en la liga de Campiones cuando Salzburg ganó la copa y la liga.

New York Red Bulls (préstamo)
El 26 de febrero de 2021, Coronel firmó con equipo de Major League Soccer New York Red Bulls a préstamo de Red Bull Salzburg. El 17 de abril de 2021, Coronel hizo su debut para New York, como inicial en una derrota de 2-1 contra Sporting Kansas City. El 1 de mayo de 2021, recordó su primer partido ganado sin que 
para New York en una victoria 2-0 sobre Chicago Fire FC. El 17 de octubre de 2021, Coronel recordó su undécimo clean sheet de la temporada en una victoria 1-0 sobre rival New York City FC en el Hudson River Derby. Coronel terminó su primera temporada con New York pareciendo en 34 partidos de ligas.

New York Red Bulls
El 6 de diciembre de 2021, fue anunciado que New York adquirió Coronel a préstamo permanente de Red Bull Salzburg, firmando un acuerdo de tres años con el equipo. El 22 de junio de 2022, Coronel ayudó New York a avanzar al los semifinales del 2022 U.S. Open Cup, sin concediendo goles en una victoria (3-0) sobre rivales locales New York  City FC.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el

Referencias

Enlaces externos 
 Carlos Coronel en Soccerway
 Carlos Coronel en MLS Soccer
 Carlos Coronel en el sitio web de los New York Red Bulls

Guardametas de fútbol
Futbolistas de los New York Red Bulls
Futbolistas del FC Liefering